Milton Caniff
(17305) Caniff